Hallett kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hallett (udde),

Australien 

 Hallett (ort i Australien), South Australia, Goyder,

USA 

 Hallett (ort i USA), Oklahoma, Pawnee County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar